Импе́рия Гаи́ти (, ) — монархическое государство, существовавшее после Гаитянской революции на территории западной части острова Гаити с 1804 по 1806 год.

История 
1 января 1804 года бывшая французская колония Сан-Доминго объявила о своей независимости, а уже 22 сентября того же года генерал-губернатор Гаити Жан-Жак Дессалин провозгласил себя императором Жаком I. Церемония коронации императора состоялась 6 октября.

20 мая 1805 года по инициативе Жака I была принята конституция империи. Страна была разделена на шесть военных регионов, во главе которых стоял император, либо назначенный им чиновник. Монархия в Гаити имела выборный характер и император имел право сам назначать наследника.

Во время правления Жака I по отношению к белым проявлялась особенная жестокость: практически всё белое население Гаити было уничтожено или депортировано.

17 октября 1806 года Жак I был убит двумя членами его администрации — Александром Петионом и Анри Кристофом. Гибель императора привела к скорому расколу в стране: Петион встал во главе Республики Гаити, образованной на юге распавшейся империи, а Кристоф — во главе Государства Гаити (впоследствии — Королевства Гаити), занимавшего северо-западную часть острова.

Спустя почти полвека, в 1849 году, на территории Гаити была вновь провозглашена империя во главе с императором Фостеном I. Она просуществовала в течение 10 лет. С тех пор в стране имело место лишь республиканское правление.

Примечания

Ссылки 
 Конституция империи Гаити (1805) 

Появились в 1804 году
Гаити 1
Исчезли в 1806 году
Государства в истории Гаити
Выборная монархия